Distretto di Bajangol – distretto della Mongolia
 Distretto di Bajangol – distretto della Mongolia